Dies ist ein Teil der Nuklidkarte

 Tabelle  Ordnungszahlen 41 bis 60 !041
Nuklide 041